Orion Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Orion Township (Illinois)
 Orion Township (Michigan)
 Orion Township (Minnesota)